Lauben kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Lauben, Unterallgäu – kommun i Landkreis Unterallgäu, Bayern, Schwaben, 
 Lauben, Oberallgäu – kommun i Landkreis Oberallgäu, Bayern, Schwaben,